Pseudo-Apol·lodor és el nom que es dona actualment a l'autor del compendi mitològic grec titulat Biblioteca (Βιβλιοθήκη), una obra atribuïda anteriorment a Apol·lodor d'Atenes (del ). No sabem res de la seva vida ni si va escriure altres obres. Es considera que el text que se li atribueix fou escrit al segle I o II dC. La Biblioteca és una mena de resum de la mitologia grega i constitueix una de les fonts més completes i més útils sobre el tema.

Referències

Enllaços externs 
 La “Biblioteca” de Pseudo-Apol·lodor en grec i en traducció anglesa de J. G. Frazer  
 La “Biblioteca” de Pseudo-Apol·lodor en traducció francesa 

Gramàtics de la Grècia romana
Mitologia grega